

Aziende 
 Domo – azienda produttrice di software statunitense
 DOMO Group – azienda tessile belga
 Domo Records – etichetta discografica giapponese

Geografia 

 Domo – località indiana nello stato del Sikkim
 Domo – frazione del comune di Amatrice
 Domo – frazione del comune di Porto Valtravaglia

Televisione 
 Domo – mascotte ufficiale del servizio radiotelevisivo NHK
 Domo+ – canale televisivo polacco

Altro 
 Domo – robot ideato dal Massachusetts Institute of Technology
 Dream of Mirror Online (DOMO) – videogioco online
 Domo – più comunemente detto duomo, in geologia è una caratterizzazione deformante di anticlinali a forma quasi-simmetrica